Balaci se poate referi la:
 Comuna Balaci, Teleorman
 Ilie Balaci (1956–2018), fotbalist
 Alexandru Balaci (1916-2002), istoric și critic literar